Itata (provincie), een provincie van de Chileense regio Ñuble
 Itata-incident, een diplomatiek conflict en militair incident tussen Chili en de Verenigde Staten uit 1891
 Itata (geslacht), een geslacht van spinnen uit de familie springspinnen (Salticidae)